Die Spielzeit 1969/70 war die erste reguläre Spielzeit der Meisterschaft im Frauenhallenhandball in der Schweiz. Die Saison begann am 25. Oktober 1969 und endete am 15. Februar 1970.

Modus 
Die 17 Mannschaften wurden in drei Gruppen aufgeteilt und Spielten eine Hin- und Rückrunde.

Die Sieger der Vorrunde spielten in der Finalrunde um die Meisterschaft.

Vorrunde

Ostschweiz A 

! Q.
! Brühl
! Limmat
! ZH II
! Rümlang
! Rex
! ATVW II

|Finalrunde & 1. Liga
|class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe9"|S||class="hintergrundfarbe9"|14:2||class="hintergrundfarbe9"|S||class="hintergrundfarbe9"|23:3||class="hintergrundfarbe9"|S

|?
|class="hintergrundfarbe7"|2:17||class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe8"|4:4||class="hintergrundfarbe9"|S||class="hintergrundfarbe9"|17:10||class="hintergrundfarbe9"|20:0

|2. Liga ZH
|class="hintergrundfarbe7"|6:25||class="hintergrundfarbe7"|4:6||class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe8"|7:7||class="hintergrundfarbe9"|6:4||class="hintergrundfarbe9"|20:3

|1. Liga
|class="hintergrundfarbe7"|3:23||class="hintergrundfarbe9"|6:4||class="hintergrundfarbe7"|3:10||class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe9"|14:12||class="hintergrundfarbe9"|20:0

|2. Liga ZH
|class="hintergrundfarbe7"|6:23||class="hintergrundfarbe7"|7:8||class="hintergrundfarbe7"|N||class="hintergrundfarbe7"|6:8||class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe9"|21:1

|2. Liga ZH
|class="hintergrundfarbe7"|3:33||class="hintergrundfarbe7"|0:19||class="hintergrundfarbe7"|0:17||class="hintergrundfarbe7"|2:25||class="hintergrundfarbe7"|5:15||class="hintergrundfarbe5"|

Ostschweiz B 

! Q.
! ZH
! Brühl II
! Wiedikon
! Kloten
! Fortuna
! Rümlang II

|Finalrunde & 1. Liga
|class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe9"|13:2||class="hintergrundfarbe9"|9:3||class="hintergrundfarbe9"|26:2||class="hintergrundfarbe9"|23:1||class="hintergrundfarbe9"|5:0

|?
|class="hintergrundfarbe7"|4:5||class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe9"|18:3||class="hintergrundfarbe9"|S||class="hintergrundfarbe9"|S||class="hintergrundfarbe9"|S

|1. Liga
|class="hintergrundfarbe7"|6:14||class="hintergrundfarbe7"|5:9||class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe9"|12:7||class="hintergrundfarbe9"|12:8||class="hintergrundfarbe9"|23:1

|2. Liga ZH
|class="hintergrundfarbe7"|N||class="hintergrundfarbe7"|4:15||class="hintergrundfarbe7"|5:15||class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe9"|11:7||class="hintergrundfarbe7"|4:23

|2. Liga ZH
|class="hintergrundfarbe7"|2:23||class="hintergrundfarbe7"|3:19||class="hintergrundfarbe7"|5:8||class="hintergrundfarbe7"|12:13||class="hintergrundfarbe5"| ||class="hintergrundfarbe8"|U

|2. Liga ZH
|class="hintergrundfarbe7"|0:24||class="hintergrundfarbe7"|2:23||class="hintergrundfarbe7"|0:11||class="hintergrundfarbe7"|3:7||class="hintergrundfarbe7"|2:3||class="hintergrundfarbe5"|

DHC gegen Rümlang II Forfait

Ostschweiz C 
 III
 IV
 I
 II
Die Gruppe  Ostschweiz C hatte keine Berechtigung um die Finalrunde zu Spielen und die Rangliste ist nicht bekannt.

Nordwestschweiz

Westschweiz 
 I
 II

Die Gruppe Westschweiz bestand aus 5 Mannschaften. Keine nahm an der Finalrunde teil. Die Rangliste ist unbekannt. Höchstwahrscheinlich gewann HC Servette, da diese in der darauffolgenden Saison in der 1. Liga spielten.

Finalrunde

Rangliste

Spiele

Meistermannschaft von LC Brühl Handball

Einzelnachweise 

1969 1970
Handballsaison 1969/70